Nizzardo può riferirsi a:
Dialetto nizzardo – dialetto parlato nella città di Nizza
Paese nizzardo – regione storico-geografica comprendente la città di Nizza